Empire City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Empire City (Idaho), im Owyhee County, nicht mehr existent
 Empire City (Kansas), im Cherokee County
 Empire City (Oklahoma), im Stephens County